Milowanow ist der Familienname folgender Personen:

 Ignati Michailowitsch Milowanow, russischer Forschungsreisender
 Oleg Iwanowitsch Milowanow (* 1982), russischer Biathlet